I. Alfonz aragóniai király (1082 körül–1134), valamint navarrai király
II. Alfonz aragóniai király (1157–1196)
II. Alfonz provence-i gróf (1180–1209), II. Alfonz aragóniai király fia
Alfonz aragóniai trónörökös (1222–1260), I. Jakab aragóniai király elsőszülött fia
III. Alfonz aragóniai király (1265–1291)
IV. Alfonz aragóniai király (1299–1336)
V. Alfonz aragóniai király (1394/96–1458), I. Alfonz néven nápolyi király
II. Alfonz nápolyi király (1448–1495)
Aragóniai Alfonz ciprusi királyi herceg (1460–1510), I. Ferdinánd nápolyi király természetes fia
Aragóniai Alfonz zaragozai érsek (1470–1520), II. Ferdinánd aragóniai király természetes fia
Aragóniai Alfonz biscegliei herceg (1481–1500), II. Alfonz nápolyi király természetes fia
I. Alfonz sogorbi herceg (1489–1563)
Aragóniai Alfonz nápolyi királyi herceg (1494–1501/3), IV. Frigyes nápolyi király fia